Le nom Janot a plusieurs significations.

Patronyme 

 Jean-Marie Janot (1901-1974), historien français ;
 Jérémie Janot (1977-), footballeur français ;
 Maurice-Marie Janot (1903-1978), chimiste, pharmacologue et biologiste français ;
 Pierre Janot (1925-1994), homme politique français ;
 Raymond Janot (1917-2000), homme politique français.

Personnage de fiction 
 Janot est un personnage de comédie du .
 Janot est un personnage de l'opéra-comique éponyme de Charles Lecocq à partir d'un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy  joué pour la première fois au théâtre Renaissance à Paris le 22 janvier 1881.

Divers 
 La distillerie Janot est une distillerie installée à Aubagne, qui produit notamment un pastis, le Janot, et le Gambetta.